Eterno – sinonimo di eternità

Musica
 Eterno – album di Giovanni Caccamo del 2018
 Eterno – singolo di Giovanni Caccamo del 2018, estratto dall'omonimo album